Соревнования по толканию ядра у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Белграде прошли 3 марта 2017 года на «Комбанк Арене».

Действующей зимней чемпионкой Европы в толкании ядра являлась Анита Мартон из Венгрии.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+1)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 17,70 м (Q) или обладатели 8 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в одной квалификационной группе 3 марта 2017 года. В сектор вышла 21 участница.

Финал 
Основные соревнования в толкании ядра у женщин состоялись 3 марта 2017 года. Как и на прошлом чемпионате Европы в помещении, на пьедестале вновь оказались Анита Мартон, Юлия Леонтюк и Радослава Мавродиева. Толкательница из Венгрии защитила звание чемпионки, показав лучший результат сезона в мире — 19,28 м.

Примечания

Ссылки 
 

толкание
Толкание ядра на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике